«BoOzy’ OS і Cristal Камінь» чи «Cristal Камінь» ( чи  ·  чи ) — французька комедійний анімаційний фільм 2013 року, знятий Дж.К. Арсин.

Сюжет 
BoOzy’ OS шукає "Cristal" Аннесі.

Озвучення 
 Дж.К. Арсин — BoOzy’ OS
 Джордж Колаццо — Віктор Чай

Саундтрек 
«BoOzy’ OS і Cristal Камінь’ OSt» чи «Cristal Камінь’ OSt» ( чи  ·  чи ) — саундтрек з  «BoOzy’ OS і Cristal Камінь».

Список композицій

Примітки

Посилання 
 
  
  
  
  

Мультфільми 2013
Кінокомедії 2013
Анімаційні короткометражні фільми
Фентезійні мультфільми Франції
Пародійні фільми
Анімаційні комедійні фільми
Анімаційні пригодницькі фільми
Фільми про динозаврів